Foča (plaats), een plaats en gemeente in de Servische Republiek in Bosnië en Herzegovina.
Foča-Ustikolina, een gemeente in de Federatie van Bosnië en Herzegovina in Bosnië en Herzegovina
Foça (district), een district in de Turks provincie İzmir
Foča (regio), een van de bestuurlijke regio's van de Servische Republiek in Bosnië en Herzegovina